Эспен Ли Хансен (; род. 1 марта 1989, Драммен) — норвежский гандболист, выступает за норвежский клуб ГК Драммен и сборную Норвегии.

Карьера

Клубная 
Эспен Ли Хансен начинал карьеру в норвежских клубах Скугер и ГК Драммен. Играя в Норвегии, Эспен Хансен становился 3 раза Чемпионом Норвегии. В 2011 году Эспен Хансен перешёл в датский клуб Бьеррингбро-Силькеборг. В 2012 году Хансен перешёл в французский клуб Дюнкерк, с которым выиграл чемпионат Франции в 2014 году, а также кубок чемпионов в 2013 году. В 2014 году Эспен Ли Хансен перешёл в немецкий Магдебург, где сыграл один сезон. В 2015 году Хансен перешёл в Брегенц Хандбол. В 2016 году стал игроком Мидтьюланн. В феврале 2018 года Эспен Ли Хансен перешёл в французский клуб Нант. В составе Нанта Хансен стал серебряным призёром лиги чемпионов ЕГФ.

В сборной 
Эспен Ли Хансен выступает за сборную Норвегии. За сборную Норвегии Хансен сыграл 127 матчей и забросил 413 мячей. Участник чемпионата мира по гандболу 2017.

Титулы 
 Победитель чемпионата Франции: 2014
 Серебряный призёр лиги чемпионов ЕГФ: 2018
 Трофей чемпионов: 2012, 2018
 Обладатель кубка французской лиги: 2013
 Серебряный призёр чемпионата Мира: 2017

Статистика

Примечания

Ссылки 
 hcmidtjylland
 eurohandball
 usdk

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Норвегии
Игроки ГК «Дюнкерк»
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Мидтьюлланн»
Игроки ГК «Нант»